Руберг — фамилия:
  (, после замужества Dagmar Dadie-Roberg, 1897—1961) — шведский скульптор.
 Руберг, Ларс (, 1664—1742) — шведский медик, ботаник и зоолог.
 Руберг, Пауль (, 1821—1859) — шведский художник-оформитель.
 Руберг, Юнас (, 1672—1735) — шведский иезуит.